Михайло Лучченко, Михайло Михайлович Лучченко (? — 1658 ?) — український військовий діяч доби Гетьманщини. Генеральний осавул (1648—1654, 1657—1658).
 Лученко Євген Дмитрович (або Лучченко; *30 липня 1914, Голінка (нині Бахмацький район, Чернігівська область) — 28 листопада 1994, Київ, Україна) — український художник школи Федора Кричевського та Карпа Трохименка.

Див. також
 Лученко